Бенек — деревня в Андреапольском районе Тверской области
 Бенек, Юлиуш — вспомогательный епископ Катовице